666 peut désigner :
 une année du calendrier julien : voir l'article 666 ;
 un nombre. Voir 666 (nombre) et nombre de la Bête ;
 en musique :
 un groupe de musique : 666,
 un album du groupe Aphrodite's Child : 666,
 un album du groupe Tagada Jones : 6.6.6 ;
 dans des titres d'œuvres de fiction :
 une bande dessinée de Franck Tacito et François Marcela-Froideval : 666,
 un manga de Seishi Kishimoto : Satan 666,
 un roman de Roger Zelazny, Route 666,
 une série télévisée américaine : 666 Park Avenue,
 un film : 666: The Owen, sorti en France sous le titre La Malédiction, réalisé par John Moore en 2006 ;
 une radio locale de la région de Caen : Radio666 ;
 une route nationale française : route nationale 666 ;
 un ouvrage classé dans les meilleures ventes de l'essayiste Salem Kirban, 666.

Homonymie de nombre